El término Nahuelbuta puede referirse a:

 Cordillera de Nahuelbuta, cadena montañosa de la Cordillera de la Costa de Chile.
Parque nacional Nahuelbuta, parque chileno ubicado en la cordillera del mismo nombre.
 Juegos Deportivos Nahuelbuta.